Románia
Movileni, település Galați megyében
Movileni, település Iași megyében
Movileni, település Olt megyében